Ката́ева — фамилия (мужская форма — ). Известные носительницы:

 Катаева, Евгения Валентиновна (род. 1936) — дочь Валентина Катаева и Эстер Катаевой, сестра Павла Катаева.
 Катаева, Лариса Петровна (псевдоним Ларисы Петровны Степановой, род. 1947) — советская и российская поэтесса, прозаик, журналистка, редактор.
 Катаева, Римма Александровна (урождённая Красикова; род. 1938) — русская поэтесса и переводчица.
 Катаева, Тамара Владимировна — российская писательница, биограф.
 Катаева, Тина (псевдоним Валентины Эдуардовны Рой) — журналистка; внучка Валентина Катаева и Эстер Катаевой, дочь Евгении Катаевой.
 Катаева, Эстер Давыдовна (урождённая Бреннер, 1913—2009) — жена Валентина Катаева, мать Евгении Катаевой и Павла Катаева.

Двойные фамилии 
 Катаева-Венгер, Александра Абрамовна (урождённая Венгер; 1923—2004) — советский, российский и израильский психолог, детский дефектолог, публицист. Невестка Марии Терентьевой-Катаевой.
 Катаева-Лыткина, Надежда Ивановна (1918—2001) — искусствовед, музейный деятель, директор Дома-музея Марины Цветаевой в Москве.
 Терентьева-Катаева, Мария Кузьминична (урождённая Терентьева; 1906—1996) — русский поэт, прозаик. Жена Ивана Катаева, свекровь Александры Катаевой-Венгер. См. также 
 Катаев (фамилия)